Borum (plaats), plaats in Denemarken
 Borum (parochie), parochie in Denemarken